Henrik IV može značiti:

 Henrik IV., car Svetog Rimskog Carstva (1050. – 1106.), njemački car od 1056.
 Henrik IV., kralj Engleske (1367. – 1413.), engleski kralj od 1399.
 Henrik IV., kralj Francuske (1533. – 1610.), francuski kralj od 1589-1610.